Первый дивизион 1998 () — 56-й сезон чемпионата Фарерских островов по футболу. Он начался 3 мая 1998 года и закончился 3 октября 1998 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика лиги на soccerway.com 
 Чемпионат Фарерских островов на rsssf.com

1998
Фарерские острова
1998 год на Фарерских островах